Timofejewo () ist ein russischer Ortsname:
 Timofejewo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad (bis 1938:  Wedereitischken, 1938 bis 1946 Sandkirchen, sowie: Neu Krauleidszen/Neu Krauleidschen, 1938 bis 1946 Sammelhofen, Kreis Ragnit/Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Timofejewo (Kostroma, Bui), Dorf im Rajon Bui, Oblast Kostroma
 Timofejewo (Kostroma, Neja), Dorf im Rajon Neja, Oblast Kostroma
 Timofejewo (Moskau, Dmitrow), Dorf im Rajon Dmitrow, Oblast Moskau
 Timofejewo (Moskau, Naro-Fominsk), Dorf im Rajon Naro-Forminsk, Oblast Moskau
 Timofejewo (Moskau, Rusa), Dorf im Rajon Rusa, Oblast Moskau
 Timofejewo (Moskau, Solnetschnogorsk), Dorf im Rajon Solnetschnogorsk, Oblast Moskau
 Timofejewo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Timofejewo (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Timofejewo (Swerdlowsk), Dorf in der Oblast Swerdlowsk
 Timofejewo (Twer, Rschew), Dorf im Rajon Rschew, Oblast Twer
 Timofejewo (Twer, Torschok), Dorf im Rajon Torschok, Oblast Twer
 Timofejewo (Twer, Wessjegonsk), Dorf im Rajon Wessjegonsk, Oblast Twer
 Timofejewo (Wologda, Wologda, Kubenskoje), Dorf in der Gemeinde Kubenskoje im Rajon Wologda, Oblast Wologda
 Timofejewo (Wologda, Wologda, Nowlenskoje), Dorf in der Gemeinde Nowlenskoje im Rajon Wologda, Oblast Wologda
 Timofejewo (Wologda, Kirillow), Dorf im Rajon Kiriilow, Oblast Wologda